Південна Сун:

 Південна Сун або Лю Сун — китайська династія в Південному Китаї, що проіснувала в 420–479 роках
 Династія Сун після падіння Кайфену (1127–1279)